Ларио: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Ларио, Жан-Франсуа — французский футболист.
 Ларио, Хуан — испанский лётчик.

Вымышленные персонажи 
 Пётр Ларио — персонаж произведений Гарина-Михайловского «Гимназисты» и «Студенты».

Топонимы 
 Манделло-дель-Ларио — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.
 Оливето-Ларио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.
 Ларио — другое название озера Комо.